Karpe kan syfta på:
 Karpe (musikgrupp), norsk rapduo bildad år 2000, då känd som Karpe Diem

Efternamn 
Karpe är ett svenskt efternamn och kan syfta på:
 Esther Bodin-Karpe (född 1931), gift med Sven Karpe, mor till Stefan Karpe.
 Sven Karpe  (1908–1999), gift med Ester Bodin-Karpe, far till Stefan Karpe.
 Stefan Karpe (född 1962), son till Esther Bodin-Karpe och Sven Karpe.
 Gösta Karpe (1908–1990), gift med Birgitta Zetterström-Karpe och kusin med Sven Karpe.
 Birgitta Zetterström-Karpe (1920–1998), gift med Gösta Karpe.

Svenska efternamn